El dembow es un género o ritmo musical originario de República Dominicana y se desarrolló hacia mediados de la década de los 1990. Aunque este tipo de música ha tenido un auge desde mediados de 1995 y  comienzo de la década de 2000, sus orígenes se remontan con influencias de rap, reggae y merengue, dancehall y reggaeton. En la década de los 90 es cuando en Puerto Rico estaba en su apogeo el boom del reguetón con «The Noise I» y «Playero 37», que eran beats de reggae sobre instrumentales de rap. Y mientras los boricuas ya explotaban dicho género, en la República Dominicana apenas se empezaba a trabajar en este tipo de música con exponentes como: Manuelito, MC Pay, MC Vi y MC Curdy, quienes en el año 1995 grabaron la canción «El poco tiempo» bajo el nombre de «Grupo Unido».

Características 
Se suele identificar una serie de características como típicas del género.

El principal elemento de la música dembow es el ritmo, toma las mismas bases que la música Merengue house, reguetón y el dancehall, aunque generalmente marcadas por un elemento rítmico constante y mucho más rápido que en el reguetón; un estilo afín a la corriente comercial, y de estructura simple. El ritmo y las melodías tienden a ser sencillos y repetitivos.

El dembow en el reguetón es la base y el esqueleto en la percusión. Así como el reguetón sigue evolucionando, también lo hace el ritmo dembow.

Baile 

El perreo es una danza que forma parte del dembow surgida en los años 1990 en estados unidos con los bailes de hip hop, R&B y merengue house , que más tarde sería asociada con el reguetón y el dancehall en la década del 2000. Puede ser rápido y agresivo o lento. En cualquier caso, la actitud de los participantes es de bailar como si estuvieran tratando de seducir a la pareja en medio de la pista de baile con movimientos lascivos y sensuales. También se suele hacer un baile muy rápido con los pies bastante complicado.

Características 
El principal elemento del ritmo dembow es su función, ya que sirve de base para géneros musicales como el reguetón y el dancehall, aunque generalmente diferenciadas entre sí por sus tempos y elementos melódicos particulares. El ritmo y sus patrones tienden a ser sencillos y repetitivos.

El dembow en el reguetón es la base y el esqueleto de su percusión. El ritmo dembow, es uno de los ritmos más identificativos del Caribe.

Referencias 

 
Reguetón
Moombahton
Géneros de danza
Géneros musicales de los años 1990